Mata turmera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helianthemum almeriense; o
 el nombre común de la planta Helianthemum syriacum.